ACD Media es una empresa de relaciones públicas, asesoría de comunicaciones, administradora de medios de comunicación. La empresa también se encarga de difundir publicidad a través de sus distintas vías de proyectar información como emisoras radiales, canales de televisión y periódicos digitales.

Historia 
El Grupo ACD Media, es uno de los principales grupos multiplataformas dedicado a informar a la población de la República Dominicana, fue fundada el 25 de mayo del 2006 por el señor Dany Alcántara.

En sus inicios era una compañía cuyas funciones originales eran de relaciones públicas, colocación de publicidad en distintos medios de comunicación externos, transmisiones y grabaciones de eventos. Dentro de su crecimiento comercial creó relaciones que le permitieron tener la administración de varios medios de comunicación como Entelevision (canal de televisión), CatorceTV (canal de televisión), Super7 fm (radio), L´arena (radio), ProcesoRD (periódico digital), 7dias.com.do (periódico digital) y Turismo Global (periódico digital).

A lo largo de los años, el Grupo ACD Media fue sometido a una serie de cambios para mejorar su imagen y brindar a la población dominicana las informaciones de forma objetiva, veraz y confiable a nivel nacional e internacional.

Servicios 

 Administración de medios de comunicación
 Relaciones públicas
 Asesoría de comunicación
 Proyección de comunicación

La empresa ACD Media comunica de forma objetiva a la población con la finalidad de orientar a través de sus distintos medios de comunicación y servicios.

Argumentos 
La empresa anunció el 4 de junio del 2022 la nueva programación de su marca hija Super 7 FM.

ACD Media presentó el 2 de junio de 2022 sus plataformas y anunció su programación en radio y televisión. Además, dejó saber que el programa “Hoy Mismo” es el icono de la televisión dominicana el cual se empezó a retransmitir desde el lunes 6 de junio por la Super 7 | 107.7 FM en horario de 5 a 11 de la mañana, en una alianza de la radio con la televisión.

También logró un contrato de alianza con el Grupo de Comunicaciones Corripio, para transmitir el béisbol de Grandes Ligas por la emisora radial, de Alcance Nacional, La Super 7, cuyo dial 107.7 FM, decidiría parte de su programación para la temporada MLB 2022.

Referencias 

Televisión
Radio
Periódico de República Dominicana